Чашники:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Чашники — город в Витебской области.
 Чашники — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Чашники — деревня в Рославльском районе Смоленской области.

Другое
 Чашники — железнодорожная станция в Витебской области Белоруссии.
 Чашник — придворная должность.
 Чашники — умеренные участники движения гуситов, противостоявшие радикальным таборитам.